Никитино — населённый пункт в Смоленской области:
 в Ельнинском районе
 Никитино — деревня в составе Бобровичского сельского поселения.
 Никитино — деревня в составе Коробецкого сельского поселения.
 Никитино — деревня в Демидовском районе.
 в Сафоновском районе
 Никитино — деревня в составе Богдановщинского сельского поселения.
 Никитино — деревня в составе Старосельского сельского поселения.
 Никитино — деревня в Смоленском районе.